В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Ніколь Брандтке і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Каті Каверзасіо і Мануела Малєєва 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Елна Рейнах (півфінал)

 Ева Пфафф /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Каті Каверзасіо /  Мануела Малєєва (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Swiss Open